Bomberg bezeichnet:

 einen Ortsteil bzw. Erhebung auf dem Grenzgebiet der  Gemeinde Recke zur Stadt Ibbenbüren
 das Buch Der tolle Bomberg des westfälischen Dichters Josef Winckler, basierend auf Gisbert von Romberg II.
 Der tolle Bomberg (1932), deutscher Spielfilm von Georgi Asagarow
 Der tolle Bomberg (1957), deutsche Filmkomödie von Rolf Thiele
 Bomberg (Rhön), einen 670,3 m hohen Berg in der Milseburger Kuppenrhön
 Bomberg (Baumberge), einen 182,3 m hohen Hügel der Baumberge
 die ehemalige Bombergbahn in Bad Pyrmont

Bomberg ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Bomberg, Drucker und Verleger in der Renaissance
 David Bomberg (1890–1957), britischer Maler
 Karl-Heinz Bomberg (* 1955), Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie Anästhesie und Intensivmedizin